«Актобе́» () — казахстанский футбольный клуб из одноименного города, 5-кратный чемпион Казахстана. Домашняя арена — Центральный стадион имени Кобланды-Батыра, был открыт в 1975 году, вмещает 12 800 зрителей. Основным фанатским движением является организация «13-й сектор».

История названий

Достижения 
 Чемпионат Казахстана по футболу
 Чемпион (5): 2005, 2007, 2008, 2009, 2013
 Серебряный призёр (4): 2006, 2010, 2014, 2022
 Бронзовый призёр (3): 2011, 2012, 2015

Кубок Казахстана
 Обладатель: 2008
 Финалист (2): 1994, 2014

Суперкубок Казахстана
 Обладатель (3): 2008, 2010, 2014

Первая лига
 Победитель (2): 2000, 2020

Кубок чемпионов Содружества
 Финалист (2): 2009, 2010

Кубок Казахской ССР
 Обладатель: 1991
 Финалист: 1990

Список сезонов

СССР (1967—1991)

Казахстан (с 1992)

Рекорды в чемпионатах Казахстана 
 Самая крупная победа: 2013 год — 9:1 («Байтерек», Астана); 1992 год — 8:0 («Уралец», Уральск); 1994 год — 8:0 («Яссы», Туркестан); 1996 год — 8:0 («Булат», Темиртау).
 Самое крупное поражение: 1997 год — 1:9 («Тараз», Тараз).

Рекордсмены по количеству матчей 

Примечание: ЧК — Чемпионат Казахстана, КК — Кубок Казахстана, СКК — Суперкубок Казахстана, ЛЧ — Лига Чемпионов УЕФА, ЛЕ — Лига Европы УЕФА.

Данные на 14 сентября 2022 года.

Рекордсмены по количеству голов 

Примечание: ЧК — Чемпионат Казахстана, КК — Кубок Казахстана, СКК — Суперкубок Казахстана, ЛЧ — Лига Чемпионов УЕФА, ЛЕ — Лига Европы УЕФА.

Данные на 1 октября 2018 года.

История участия в еврокубках 
«Актобе» принял участиев в 11 розыгрышах турниров, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций — Лиги чемпионов УЕФА и Кубка УЕФА. Начиная с квалификационных раундов, он при этом несколько раз останавливался в шаге от выхода в групповые стадии еврокубков. В 46 матчах одержал 15 побед, 11 ничьих и 20 поражений; общая разница мячей составила 54-64. Первый матч в еврокубках состоялся с клубом Металлург Лиепая. Первую победу «Актобе» одержал в матче с австрийским клубом Маттерсбург. Самая крупная победа — 4:0 (Хабнарфьордюр, Исландия, ЛЧ 2009-10). Самое крупное поражение — 1:5 (Динамо Киев, Украина, ЛЕ 2013-14).

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 7 июля 2016 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 7 июля 2016 года

Стадион 
«Центральный стадион» является главной футбольной ареной города и домашней ареной футбольного клуба «Актобе». Был построен в 1975 году. Днём открытия является 28 августа 1975 года: в этот день состоялся матч между командами «Актюбинец» и ЦСКА (0:1), гол забил Копейкин. Стадион является одним из самых посещаемых в стране. Может вместить на своей территории до 12800 человек. Беговые дорожки отсутствуют.

Владельцы и финансовое положение 
Футбольный клуб «Актобе» практически полностью финансируется на деньги налогоплательщиков. Так, в 2014 году общий бюджет клуба составил 3,386 млрд тенге, из которых 3,130 млрд — платежи из областного бюджета. В 2015 году из общего бюджета клуба в 4 млрд 270 млн тенге, область профинансировала 3 млрд 110 млн тенге. На 2016 год вливания в бюджет клуба составят 2 млрд тенге.

Единственный акционер (владелец) клуба — государственное учреждение «Управление финансов Актюбинской области». Управляет клубом государственное учреждение «Управление туризма, физической культуры и спорта Актюбинской области». Полное название клуба — АО "Областной Футбольный Клуб «Актобе».
5 ноября 2016 года генеральный директор клуба Дмитрий Васильев был отправлен в отставку, задержан правоохранительными органами и затем осуждён на 8 лет лишения свободы за хищение денежных средств клуба.

«Актобе» имел большую кредиторскую задолженность перед игроками и сотрудниками — 673 миллиона тенге, причём за последние три года долги выросли в полтора раза. Кроме ухудшения имиджа клуба эти долги повлекли за собой и санкции в виде снятия шести очков решением Дисциплинарного совета ФИФА в сезоне 2018 года. Генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков даже заявил, что если они не смогут решить вопросы с долгами и не найдут спонсоров, то клубу грозит банкротство.

20 ноября 2018 года после очередных торгов ФК «Актобе» за 108 миллионов тенге (при курсе Нацбанка РК 367.30 (USD/KZT) передан в доверительное управление Самату Смакову.

Команда

Руководство и тренерский штаб

Основной состав 

По состоянию на 1 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренеры 

  Б. Романовский
  Е. Валицкий
  Ю. Хакимов
  В. Киселев
  Валерий Круглыхин (июнь 1982 — май 1984)
  Р. О. Анторян (1984, 2-я пол. — 1985, 1-я пол.)
  Б. С. Егоров (1985, 1-я пол. — 1986)
  В. А. Коробков (1987—1989, до августа)
  В. Г. Тищенко (1989, с августа — 1990)
  В. Бабурин (1990—1993)
  Н. Акчурин (1993—1994)
  Владимир Никитенко (1994—1995)
  Александр Леменчук (1995—1997)
  Анатолий Побирский (1997—2001)
  Владимир Линчевский (2001—2002)
  Вахид Масудов (2002—2003)
  Андрей Мирошниченко (2003)
  Александр Ищенко (2003—2004)
  Равиль Рамазанов (2004—2005)
  Владимир Муханов (2006—2012)
  Владимир Никитенко (2012—2014)
  Владимир Газзаев (2014—2015)
  Йоан Андоне (2015)
  Юрий Уткульбаев (2016)
  Игорь Рахаев (2017—май 2017)
  Владимир Муханов (2017—2018)
  Александр Седнёв (2019)
  Владимир Маминов (2020)
  Алексей Петрушин (2020)
  Владимир Зеленовский (2020, )
  Алексей Бага (2021)
  Владимир Зеленовский (2021, )
  Вахид Масудов (2021)
  Владимир Муханов (2021—2022)
  Андрей Карпович (2022-н.в.)

См. также 
 Актобе-Жас
 Список сезонов ФК «Актобе»
 13-й сектор

Примечания 

ФК «Актобе»
Спортивные клубы Актобе